A Cline utalhat az alábbiakra:

 1982 Cline kisbolygó
 Cline, a szovjet-ukrán An–32 katonai szállító repülőgép NATO-kódja